Badal Sarkar, dramaturge indien d'expression bengalie ;
 Dona Sarkar (1980-), ingénieure en logiciel, auteure, conférencière et propriétaire d'une entreprise de mode ;
 Jadunath Sarkar, historien indien ;
 Prabhat Ranjan Sarkar, philosophe et maître de yoga ;
 Sreyash Sarkar, poète, musicien et ingénieur en microélectronique indien bengali.

Sarkar peut aussi désigner : 
 (25630) Sarkar, un asteroïde ;
 Sarkar, film de 2005 réalisé par Ram Gopal Varma ;
 Sarkar Raj, film de 2008 réalisé par Ram Gopal Varma.